A Seleção Fijiana de Futebol Feminino é a representante do país nas competições futebolísticas femininas. Ela é controlada pela Associação de Futebol de Fiji (AFF), entidade que é filiada à Confederação de Futebol da Oceania.

A seleção nunca participou de uma Copa do Mundo, mas já atuou em quatro ocasiões do Campeonato da Oceania: 1983, 1998, 2010 e 2018.

Ver também  
 Seleção Fijiana de Futebol

Fiji
Seleção Fijiana de Futebol
Futebol das Fiji